Sonderrecht bezieht sich unter anderem auf 
 ein Recht, das nur bestimmten Personen oder Personengruppen vorbehalten ist, siehe Privileg
 die Befreiung von den Vorschriften der deutschen Straßenverkehrs-Ordnung, siehe Sonderrechte (Straßenverkehrsordnung)
 das Sonderrecht im Stockwerkeigentum in der Schweiz und in Liechtenstein, siehe Sonderrecht (Stockwerkeigentum)
 ein Recht, das dazu dient, bestimmte Gruppen der Bevölkerung zu diskriminieren, beispielsweise historisch Geschichte der Juden in Deutschland#Verfolgungen und Entwicklung eines Sonderrechts

Siehe auch: